Paul Drechsel ist der Name folgender Personen:

* Paul Drechsel (Politiker) (1888–1953), deutscher Politiker (NSDAP)
 Paul Drechsel (Kulturwissenschaftler) (* 1944), deutscher Kulturwissenschaftler